Sapele – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Sapele o sapelli – nome comune dell' Entandrophragma cylindricum